Analiza (grško αναλυσις análysis; prvotno razveza, odrešenje, osvoboditev; razčleniti, razstaviti) je ugotavljanje sestavnih delov česa, razčlenjevanje in kritično vrednotenje. Njeno nasprotje je sinteza. 

Analiza se pojavlja na različnih znanstvenih področjih:

 kemijska analiza
 matematična analiza
 numerična analiza
 filozofska analiza (razčlenjevanje pojma na njegove sestavine)
 glasbena analiza
 psihoanaliza
 besedna analiza (opredelitev besede glede na besedno vrsto in obliko)
 stavčna analiza (razčlenjevanje stavka in določanje stavčnih členov)
 spektralna analiza (določanje snovi s pomočjo spektrov)
 kvalitativna analiza
 kvantitativna analiza
 analiza dobe
 analiza okolja
 analiza tržišča